Edwin "Ed" George Perlmutter
 Saul Perlmutter

 17222 Perlmutter

Perlmuter 
 Pearl Perlmuter